XXXI Летняя Универсиада в городе Чэнду (Китай) пройдет с 28 июля по 8 августа 2023 года. Изначально она должна была пройти в период с 8 по 19 августа 2021 года, но была перенесена на 2022 год из-за пандемии коронавируса,  а затем и на 2023 год.

Место проведения 
Город был единственным кандидатом на проведение Универсиады. Решение о её проведении было принято 1 марта 2019 года на заседании FISU в Красноярске, где проходила Зимняя Универсиада 2019 года. До этого Китай принимал летние Универсиады в 2001 (Пекин) и 2011 годах (Шэньчжэнь). Также один раз Китай принимал и зимнюю Универсиаду 2009 года в Харбине. В программу Универсиады, кроме 15 обязательных видов спорта, включены также гребля, стрельба и ушу.

Примечания

Ссылки 
 
 

Летние Универсиады
Спорт в Китае в 2021 году
Спорт в Китае в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Чэнду
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19